Der Secretary of State of Ohio gehört zu den konstitutionellen Ämtern des Staates Ohio. Ihm obliegt die Überwachung der Wahlen im Staat; die Registrierung von Wirtschaftseinheiten im Staat (z. B. Körperschaften etc.) und die Erteilung von Genehmigungen an diese Wirtschaftseinheiten Geschäfte im Staat zu machen; die Registrierung von Secured Transactions; und den Zugang zu öffentlichen Dokumenten zu gewähren.

Von 1803 bis 1851 wurde der Secretary of State of Ohio durch die Ohio General Assembly für eine dreijährige Amtszeit gewählt. Infolge der Verfassungsänderung von 1851 in Ohio wurde der Amtsinhaber durch die wahlberechtigte Bevölkerung von Ohio für eine zweijährige Amtszeit gewählt. Im Jahr 1954 wurde die Amtszeit auf vier Jahre verlängert. Der Secretary of State wird in geradzahligen, Off-Cycle-Jahren (keine Präsidentschaftswahlen) nach den parteiinternen Vorwahlen gewählt.

Der aktuelle Amtsinhaber ist Frank LaRose, der seinen Posten im Januar 2019 antrat.

Nordwestterritorium * 

* Das Nordwestterritorium umfasste die Bundesstaaten Ohio, Indiana, Illinois, Michigan und Wisconsin sowie den östlich des Mississippis liegenden Teil von Minnesota.

Bundesstaat Ohio

Literatur 
 Liste der Secretary of State of Ohio (seit 1788)

Weblinks 
 Website of Secretary of State of Ohio

!
Politik (Ohio)